Indrefjorden og Innerfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Indrefjorden – Fjordarm af Sunnlandsfjorden i Vågan i Nordland.
 Indrefjorden (Vik) – Fjordarm af Arnafjorden i Sogn og Fjordane.

 Innerfjorden (Hadsel) – Den indre del af Ingelsfjorden i Hadsel i Nordland.
 Innerfjorden (del af Kanstadfjorden) – Den indre del af Kanstadfjorden i Lødingen i Nordland.
 Innerfjorden (del af Øksfjorden) – Den indre del af Øksfjorden i Lødingen i Nordland

 Innerfjorden er et andet navn på fjordarmen Indre Tysfjorden i Nordland.